Az 1974-es magyar férfi röplabdabajnokság a huszonkilencedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont
SZIA

Források 
A magyar sport évkönyve 1974

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag